Ла Флоренсија има више значења:

 Ла Флоренсија (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Флоренсија (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику